Одинцо́вский городско́й о́круг — муниципальное образование в Московской области России.

Соответствующей административно-территориальной единицей является город областного подчинения Одинцово с административной территорией (с апреля 2019 года).

Одинцовский городской округ образован в январе-феврале 2019 года путём объединения городского округа Звенигород и всех поселений Одинцовского муниципального района.

В одной из первых редакций законопроекта об объединении сперва встречалось название Одинцо́во-Звенигоро́дский городско́й о́круг.

География 

Площадь городского округа составляет 1255,05 км². Граничит с Москвой на востоке (Северо-Западный, Западный и Новомосковский административные округа), а также с городскими округами Московской области: Красногорском, Истрой, Рузским, Наро-Фоминским. С юга также примыкает территория городского округа Краснознаменска (ЗАТО), со всех сторон Одинцовский городской округ окружает территорию городского округа Власихи (ЗАТО) и эксклава «Конезавод, ВТБ» города Москвы.

История 

Первоначально все городские и сельские поселения Одинцовского муниципального района в конце 2018 года планировали объединить с городским округом Звенигорода в новое единое муниципальное образование — Одинцовский (Одинцово-Звенигородский) городской округ — к 10 января 2019 года, однако, позже, в середине декабря, согласно свидетельству «Новых известий», вопрос был снят с повестки дня Московской областной Думы, а 17 января 2019 года законопроект был вновь размещён на сайте Московской областной Думы и на заседании думы был принят сразу в трёх чтениях и утверждён законом 25 января 2019 года, вступившим в силу с 6 февраля 2019 года.

9 апреля 2019 года Одинцовский район и город областного подчинения Звенигород как административно-территориальные единицы области упраздняются, а вместо них образуется город областного подчинения Одинцово с административной территорией с переподчинением ему Звенигорода. 28 июня 2019 года была утверждена структура администрации городского округа.

1 января 2023 года из Одинцовского городского округа в городской округ Красногорск было передано 315 га земли в районе Мякининской поймы с несколькими коттеджными посёлками и жилыми комплексами, входившей в состав деревни Раздоры.

Население 

Численность населения городского округа Звенигород и всех городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района, объединённых в единый городской округ, по состоянию на начало  года составляет  человек.

Населённые пункты 

В городской округ (город областного подчинения с административной территорией) входят 236 населённых пунктов, в том числе 4 города, 4 посёлка городского типа (3 рабочих посёлка и 1 дачный посёлок) и 228 сельских населённых пунктов.

После образования Одинцовского городского округа с целью исключения наличия у двух одноимённых населённых пунктов одинаковых категорий постановлением Губернатора Московской области № 649-ПГ от 27 декабря 2019 года:
 деревня Анашкино бывшего городского поселения Кубинка преобразована в посёлок;
 деревня Кобяково бывшего сельского поселения Захаровское преобразована в посёлок.

Общая карта 
Легенда карты:

Примечания